LCM steht als Abkürzung für:
 Landing Craft Mechanised, siehe Landungsfahrzeug #Mittlere Landungsboote
 Laser Capture Microdissection, ein mikroskopisches Verfahren
 least common multiple,  Kleinstes gemeinsames Vielfaches
 Life Cycle Management, das Management des Produktlebenszyklus
Linear Centimeter, Maß für Gepäck bei Flugreisen (Summe aus Höhe/Breite/Tiefe in cm)
 Linz Center of Mechatronics, österreichisches Forschungszentrum
 Lithography-based Ceramic Manufacturing, ein mehrstufiges 3D-Druck-Verfahren mit keramischen Werkstoffen
 Lymphozytäre Choriomeningitis, virale Infektionskrankheit

Abkürzung